Vampir, personatge mitològic que xucla sang
 Vampir (ratpenat), subfamília de ratpenats
 Vampir (joc de rol)